Poisson rouge ou le Poisson rouge peut signifier :
 Poisson rouge, une espèce de poissons d'eau douce ;
 Le Poisson Rouge, un club de jazz et une scène multiculturelle de New York.

Œuvres 

 Le Poisson rouge, deuxième  épisode de la série de pièces de télé-théâtre québécois Corridor sans issue diffusé en 1953 ;
 Le Poisson rouge, album du rappeur français  Disiz sorti en 2000 ;
 Le Poisson rouge (Reese’s Job), neuvième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Mon Poisson rouge (My Fishbowl), douzième épisode de la saison 6 de Scrubs diffusé en 2007 ;
 Le Poisson rouge (Hubert), septième épisode de la saison 2 de Good Doctor diffusé en 2019.